Psiaki Futbolaki (ang. Footy Pups, 2015) – brytyjski serial animowany.

Serial emitowany w Polsce na kanale MiniMini+ od 6 czerwca 2016 roku.

Fabuła 
Pięć sympatycznych piesków uwielbia grać w piłkę nożną. W trakcie lokalnych rozgrywek muszą zmierzyć się z niegrzecznymi świnkami z zespołu Pogoń Świnkowo, nieśmiałymi hipopotamami z drużyny Wicher Hipkowo i gepardami z ekipy Grzmot Gepardowo. W walce o zwycięstwo pomaga im trener - pchła o imieniu Fredek oraz czirlipchełki, których akrobacje zapierają kibicom dech w piersiach.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie platformy nc+ – STUDIO PUBLISHING

Dialogi: Małgorzata Kochańska

Reżyseria: Dobrosława Bałazy

Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek

Kierownictwo produkcji: Urszula Jankowska

Udział wzięli:
 Waldemar Barwiński – Fredek
 Leszek Zduń – Pikuś
 Sebastian Machalski – Reks
 Zbigniew Suszyński –
 Narrator,
 Pchli-bot
W pozostałych rolach:
 Julia Kołakowska-Bytner – Rózia
 Michał Podsiadło – Benek
 Zuzanna Galia – Gerdzia
 Klaudiusz Kaufmann – świnki
 Józef Pawłowski – Szympaldo
 Brygida Turowska
i inni

Lektor: Zbigniew Suszyński

Spis odcinków

Przypisy 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2015